Grasselli ist der Familienname von:
 Jeanette G. Grasselli (* 1928), amerikanische Chemikerin und Spektroskopikerin
 Viktor Grasselli (* 1936), deutscher Politiker (CDU) und langjähriger Bürgermeister von Tettnang